Mãe
 A Mãe (álbum) - um álbum de Rodrigo Leão
 Mãe (filme) - um filme brasileiro de 1948
 A Mãe (filme) - um filme brasileiro de 2022
 Mãe (telenovela) - uma telenovela brasileira

Ou ainda:
 Gaia (mitologia) - a deusa Terra, mãe natureza
 Mãe Natureza - conceito da Pré-história e Antiguidade sobre o Planeta Terra simbolizado com as características de numa Grande Mãe
 Prexeca Bangers - cantor e compositor brasileiro conhecido como McMãe
 Sua Mãe - banda brasileira de Salvador

Desambiguações de cinema
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão